Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental
Football Inter Club Association
Fundação Internacional de Capoeira Angola
Fundo de Investimento para o Cinema e Audiovisual

Veja também
Ficar

Desambiguações de siglas